Bundesparlament steht für folgende legislative Verfassungsorgane:

 Bundesparlament in Belgien, siehe Föderales Parlament (Belgien)
 Nationalkongress (Brasilien)
 Bundesversammlung (Schweiz)
 Bundesparlament (Somalia)
 Kongress der Vereinigten Staaten